Ла Естансита има више значења:

 Ла Естансита (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансита (Сан Хуанито де Ескобедо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансита (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансита (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Естансита (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Естансита (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Естансита (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Естансита (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику